Plesse steht für:

 deutsches Adelsgeschlecht, siehe Plessen (Adelsgeschlecht)

Plesse oder Plessé ist der Name folgender geographischer Objekte

in Deutschland:
 Plesse (Wanfried) (479,6 m), Berg der Wanfrieder Werrahöhen bei Wanfried, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Burg Plesse, Burg bei Bovenden-Eddigehausen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

in Frankreich:
 Plessé, Gemeinde im Département Loire-Atlantique, Region Pays de la Loire

in Polen:
 Pszczyna (Pleß) in Schlesien
 Pszczynka (auch Plessebach), linker Zufluss der Weichsel, Woiwodschaft Schlesien
 deutscher Name von Pleśno (Gubin), Landgemeinde Gubin, Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus

Plesse ist der Familienname folgender Personen:
 Anna von Plesse († 1456), Äbtissin im Stift Freckenhorst und im Stift Heerse
 Berend von Plesse (1527–1555), Mecklenburger Großgrundbesitzer, Hauptförderer der Reformationsbewegung im Klützer Winkel
 Elisabeth von Plesse († 1527), Äbtissin des Kanonissenstifts Kaufungen in Kaufungen in Nordhessen
 Erich Plesse (1908–1945), deutscher politischer Funktionär (NSDAP)

 Karl Plesse (1906–1978), deutscher Kommunist, Betriebsdirektor, Mitglied der Volkskammer der DDR
 Volrad von Plesse (1560–1631), kurpfälzischer Geheimer Rat und Staatsminister